Мзаб:
 Мзаб — долина на севере центральной части Алжира в провинции Гардая.
 Мзаб (также мзабский, тумзабт) — один из зенетских языков Алжира, распространённый среди жителей долины Мзаб.